Антон Коша (; 23 ноября 1961, Валя Маре, Румыния) — римско-католический епископ, ординарий епархии Кишинёва, Молдавия.

Биография 
25 июня 1989 года Антон Коша был рукоположён в священника, после чего служил викарием в католическом приходе города Яссы, Румыния.

28 октября 1993 года Антон Коша был назначен ординарием Апостольской администратуры Молдавии. 6 января 2000 года был рукоположён в титулярного епископа города Песто. 27 октября 2001 года после учреждения Святым Престолом епархии Кишинёва стал первым епископом этой новой католической епархии.

Ссылки 
 Информация 
 Биография на сайте епархии Кишинёва 

Католические епископы Молдавии